Il singolare femminile dello Sony Ericsson Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

La detentrice del titolo era Agnieszka Radwańska ma è stata sconfitta in semifinale da Serena Williams. Nella finale la Williams ha sconfitto Marija Šarapova per 4-6, 6-3, 6-0.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Serena Williams (campionessa)
 Viktoryja Azaranka (ritirata per un infortunio alla caviglia destra)
 Marija Šarapova (finale)
 Agnieszka Radwańska (semifinale)
 Li Na (quarti di finale)
 Angelique Kerber (terzo turno)
 Petra Kvitová (terzo turno)
 Sara Errani (quarti di finale)
 Caroline Wozniacki (terzo turno)
 Marion Bartoli (secondo turno, ritirata per un infortunio al piede sinistro)
 Nadia Petrova (terzo turno)
 Ana Ivanović (quarto turno)
 Dominika Cibulková (quarto turno)
 Marija Kirilenko (terzo turno)
 Roberta Vinci (quarti di finale)
 Sloane Stephens (terzo turno)

 Lucie Šafářová (secondo turno)
 Ekaterina Makarova (secondo turno)
 Venus Williams (terzo turno, ritirata per un infortunio alla schiena)
 Carla Suárez Navarro (terzo turno)
 Klára Zakopalová (quarto turno)
 Jelena Janković (semifinale)
 Anastasija Pavljučenkova (secondo turno)
 Julia Görges (secondo turno)
 Varvara Lepchenko (terzo turno)
 Tamira Paszek (secondo turno)
 Mona Barthel (secondo turno)
 Sorana Cîrstea (quarto turno)
 Elena Vesnina (terzo turno)
 Kirsten Flipkens (quarti di finale)
 Yanina Wickmayer (secondo turno)
 Alizé Cornet (quarto turno)

Qualificate 

  Sílvia Soler Espinosa (secondo turno)
  Stefanie Vögele (secondo turno)
  Mallory Burdette (primo turno)
  Shahar Peer (primo turno)
  Julija Putinceva (primo turno)
  Bethanie Mattek-Sands (secondo turno)

 Karolína Plíšková (secondo turno)
 Kateřina Siniaková (primo turno)
 Donna Vekić (secondo turno)
 Allie Kiick (primo turno)
 Melinda Czink (primo turno)
 Jana Čepelová (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte Bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Sony Ericsson Open 2013
WTA Tour 2013